Анато́лий Миха́йлович Седашёв (14 января 1939, Ленинград) — советский гребец-байдарочник, выступал за сборную СССР в конце 1960-х — начале 1970-х годов. Чемпион мира и Европы, трёхкратный чемпион всесоюзного первенства, победитель регат республиканского и международного значения. На соревнованиях представлял спортивное общество «Динамо», заслуженный мастер спорта. Также известен как тренер и преподаватель в области гребного спорта.

Биография 
Анатолий Седашёв родился 14 января 1939 года в Ленинграде. Активно заниматься греблей начал в раннем детстве, проходил подготовку под руководством заслуженного тренера Александра Петерсона, состоял в добровольном спортивном обществе «Динамо». Первого серьёзного успеха добился в 1968 году, когда на всесоюзном первенстве вместе с партнёром Борисом Барминым завоевал золотые медали на дистанциях 500 и 1000 метров. Попав в основной состав советской национальной сборной, получил золотую награду на чемпионате Европы в Москве — одолел всех соперников в эстафете 4 × 500 м.

В 1970 году благодаря череде удачных выступлений Седашёв удостоился права защищать честь страны на чемпионате мира в Копенгагене, участвовал в гонке эстафетных команд и добыл здесь золото. За это достижение по итогам сезона удостоен почётного звания «Заслуженный мастер спорта СССР». Год спустя стал трёхкратным чемпионом Советского Союза, одержав победу в эстафете. В этой же дисциплине боролся за победу на мировом первенстве 1971 года в Белграде, на сей раз добыл бронзу, пропустив вперёд венгерскую и румынскую команды. Вскоре после этих соревнований принял решение завершить карьеру спортсмена, уступив место в сборной молодым советским гребцам.

После завершения спортивной карьеры в период 1976—1991 работал тренером в своём спортивном обществе «Динамо», затем в течение восьми лет был тренером специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва в городе Колпино. Начиная с 2000 года по настоящее время является сотрудником гребной базы университета физической культуры, спорта и здоровья им. П. Ф. Лесгафта, который некогда сам окончил. Награждён медалью «За трудовую доблесть».

Примечания

Ссылки 
 Анатолий Седашёв — медали на крупнейших международных соревнованиях
 Седашёв Анатолий Михайлович — краткая биографическая справка на сайте Яндекс.Словари
 Список чемпионов СССР по гребле на байдарках и каноэ
 Списки чемпионов и призёров по гребле на байдарках и каноэ (1936—2007) 

Гребцы на байдарках и каноэ СССР
Чемпионы мира по гребле на байдарках и каноэ
Чемпионы Европы по гребле на байдарках и каноэ
Чемпионы СССР по гребле на байдарках и каноэ
Заслуженные мастера спорта СССР
Выпускники Университета имени Лесгафта
Преподаватели Университета имени Лесгафта
Награждённые медалью «За трудовую доблесть»